Пивова́ров () — русская фамилия. Известные носители:

Пивоваров 
 Пивоваров, Александр Иванович (1939—2006) — православный священник, протоиерей.
 Пивоваров, Алексей Владимирович (род. 1974) — российский журналист, теле- и радиоведущий, медиаменеджер.
 
 Пивоваров, Артём Владимирович (род. 1991) — украинский певец.
 Пивоваров, Борис Иванович (1951—1995) — советский и украинский гитарист.
 
 Пивоваров, Валерий Константинович (род. 1934) — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Гвинее (1993—1998).
 Пивоваров, Василий Сергеевич (1915—1989) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Пивоваров, Вячеслав Вячеславович (1936—2016) — советский государственный деятель, генеральный директор Харьковского производственного объединения «Завод имени Малышева».
 Пивоваров, Григорий Леонтиевич (1908—1942) — украинский советский скульптор-монументалист.
 Пивоваров, Даниил Валентинович (1943—2016) — советский и российский философ, религиовед и культуролог.
 Пивоваров, Дмитрий Игоревич (род. 2000) — российский футболист.
 
 Пивоваров, Зяма Романович (1910—1937) — белорусский поэт и переводчик.
 Пивоваров, Иван Никифорович (1892—1937) — советский политический и государственный деятель.
 
 
 Пивоваров, Семён Михайлович (1923—2014) — детский поэт, сатирик
 Пивоваров, Сергей Антонович (1914—1991) — Герой Советского Союза.
 Пивоваров, Станислав Дмитриевич (род. 1942) — советский ватерпольный тренер.
 
 Пивоваров, Яков Григорьевич (1914—1977) — полный кавалер ордена Славы.

Пивоварова